Richard III. může být:

 Richard III. (1452–1485) – anglický král v letech 1483–1485
 Richard III. Normandský († 1027) – normandský vévoda v letech 1026–1027

v kultuře
 Richard III. (Shakespeare) – historické drama Williama Shakespeara
 filmová adaptace Shakespearova dramatu:
 Richard III. (film, 1912)
 Richard III. (film, 1955)
 Richard III. (film, 1983)
 Richard III. (film, 1995)
 Richard III. (film, 2008)
 Richard III. (kniha) – životopisná kniha o anglickém králi Richardu III. od Paula Murraye Kendalla
 Richard III. (symfonická báseň) – symfonická báseň Bedřicha Smetany
 Richard III (píseň) – píseň skupiny Supergrass

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - panovník